Spectre může být:

 Spectre (film, 1977) – film režiséra Gene Roddenberryho z roku 1977
 Spectre (film, 2015) – film režiséra Sama Mendese z roku 2015
 Spectre (hudebník) – americký hudebník
 Spectre (píseň, 2015) – původní píseň norského producenta a DJ Alana Walkera, skladba The Spectre je remake tohoto díla
 The Spectre (píseň) – píseň norského producenta a DJ Alana Walkera